Pure eller puré kan syfta på:

 Puré – en mycket fint hackad, passerad eller sönderhackad typ av mos eller soppa
 Pure (album av Hayley Westenra) – ett album av Hayley Westenra
 Pure (film) – en film från 2002
 Pure (företag) –ett brittiskt företag
 Pure (TV-serie) – en brittisk dramakomedi från 2019